Braunsberg kan syfta på följande platser:

Polen 

 Braniewo, powiathuvudort, Ermland-Masuriens vojvodskap, Powiat braniewski,

Tjeckien 

 Brušperk, ort,

Österrike 

 Braunsberg (Niederösterreich), berg, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar